Solmarisidae är en familj av nässeldjur som beskrevs av Ernst Haeckel 1879. Solmarisidae ingår i ordningen Narcomedusae, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Solmarisidae 28 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer